

Persone
 Errante – nobile famiglia siciliana
 Celidonio Errante – magistrato, filologo e traduttore italiano
 Giuseppe Errante – pittore italiano
 Vincenzo Errante – filologo, critico letterario, traduttore e accademico italiano
 Vincenzo Errante – patriota, politico e letterato italiano

Altro
 Ghiacciaio Errante, in inglese Errant Glacier – ghiacciaio nella Dipendenza di Ross, Antartide orientale

Altri progetti